Cuverville puede referirse a:

 Cuverville, comuna francesa situada en Calvados.
 Cuverville, comuna francesa situada en Eure.
 Cuverville, comuna francesa situada en Sena Marítimo.